S71, S-71 ou S.71 peut faire référence à:
 Blériot-SPAD S.71, un avion de chasse français ;
 Galerna (S-71), un sous-marin de la marine espagnole ;
 Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres